Frankenhof ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Frankenhof (Gumbinnen), Wohnplatz im Kreis Gumbinnen, Ostpreußen
 Frankenhof (Heiligenmoschel), Wohnplatz bei Heiligenmoschel, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Frankenhof (Illschwang), Ortsteil von Illschwang, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Frankenhof (Kleve), Wohnplatz bei Kleve, Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Frankenhof (Löwenstein), Wohnplatz bei Löwenstein, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Frankenhof (Namibia), Wohnplatz bei Okahandja, Namibia
 Frankenhof (Reken), Wildpark bei Reken, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Frankenhof (Stralsund), Straße in Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern

 Frankenhof (Gemeinde Hohe Wand), Ortsteil der Gemeinde Hohe Wand, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Fränkischer Hof
 Frankenhofen